Križevska vas je ime več slovenskih vasi:
Križevska vas, Dol pri Ljubljani
Križevska vas, Metlika